Kabinett Tymoschenko steht für folgende Regierungen der Ukraine:

 Kabinett Tymoschenko I, Februar 2005 bis September 2005
 Kabinett Tymoschenko II, Dezember 2007 bis März 2010